Aliceville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aliceville (Alabama), im Pickens County
 Aliceville (Illinois), im Henry County
 Aliceville (Kansas), im Coffey County